Ci-dessous figure la liste des présidents de l'Association américaine de sociologie :

Voir également

Articles connexes 
 Association américaine de sociologie
 Liste des sociologues

Liens externes et références 

 Présidents sur le site de l'« American Sociological Association » (www.asanet.org)

President
Sociologie